Le fluorobenzaldéhyde est un composé aromatique de formule C7H5FO. Il est constitué d'un
noyau benzénique substitué par un groupe aldéhyde  (-CHO) et un atome de  fluor (F). Comme tous les benzènes disubstitués, il existe sous la forme de trois isomères structuraux, les composés ortho, méta et para, selon la position relative des deux substituants sur le cycle.

Propriétés

Notes et références 

Isomérie
Fluorobenzène
Benzaldéhyde
Benzène disubstitué